Svetovni pokal v smučarskih skokih 2003 je štiriindvajseta sezona svetovnega pokala v smučarskih skokih.

Koledar tekem

Skupne uvrstitve

Posamično

Pokal narodov

Viri 
 

2003 v športu
2003